Saussey kan syfta på:
 Saussey, Côte-d'Or
 Saussey, Manche